Fernando Rodríguez può riferirsi a:
Fernando E. Rodríguez Vargas (1888-1932) odontoiatra, scienziato e maggiore dell'esercito statunitense, che scoprì i batteri che causano la carie dentale;
Fernando Pedro "Freddy" Rodríguez Borrego (1924-2009) giocatore di baseball cubano;
Fernando Isidoro Rodríguez Jurado (1931-vivente) bobbista argentino;
Fernando Rodríguez Trueba (1955-vivente) regista e sceneggiatore spagnolo;
Fernando Rodríguez (1963-vivente) nuotatore peruviano;
Fernando Rodriguez Jr. (1969-vivente) giudice distrettuale statunitense;
Fernando Domingo Rodríguez (1976-vivente) calciatore argentino; 
Fernando Rodriguez (1984-vivente) giocatore di baseball statunitense;
Fernando Rodríguez Ortega (1987-vivente) calciatore spagnolo;

Pagine correlate
Freddy Rodríguez (1975-vivente) attore statunitense